MDV peut signifier :

Nombre 
 1505, le nombre, en chiffre romain.

Abréviations 
 Musée du Vin, à Paris.
 Marek Disease Virus, virus causant la maladie de Marek, lymphome touchant les gallinacés et en particulier les élevages de poules/poulets.

Code 
 Maldives,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

Autres 
 MDV, marque de climatiseurs du groupe chinois Midea, depuis 1999.
 MdV, éditeur français spécialisé en franc-maçonnerie.

Code